Косынка может означать:
 Косынка — головной убор.
 Косынка — пасьянс.
 «Пасьянс „Косынка“» (Microsoft Solitaire) — компьютерная игра, предустановленная в операционную систему Microsoft Windows.
 Косынка (в технике) — кусок металлического листа косой формы (трапеции, треугольника). См. также: фасонка.
 Косынка, Григорий Михайлович (1899—1934) — украинский и советский писатель и переводчик.
 Косынка — рыболовная снасть треугольной формы.
 Косынка — повязка треугольной формы, применяемая при повреждении руки для её поддерживания.